

Architecture 
 Génoise (architecture), fermeture d'avant-toit.
 Tour génoise, tour côtière du littoral des anciens territoires de la République de Gênes.
 Liste des tours génoises en Corse

Entreprise 
 Société de navigation génoise Rubattino (), société de l'armateur génois Raffaele Rubattino.

Histoire 
 Marine génoise, marine de la Sérénissime République de Gênes. 
 Occupation génoise de Rhodes (1248-1250), période durant laquelle la cité de Rhodes est sous le contrôle de la république de Gênes.

Pâtisserie 
 Génoise (cuisine), biscuit à pâte battue.

Peinture 
 École génoise (peinture), école de peinture qui se développe à Gênes durant la période baroque.

Tradition 
 Crèche génoise, tradition artisanale de la représentation de la Nativité dans la province et la ville de Gênes.

Voir aussi